Józef Coppieters de Tergonde (1894-1914), żołnierz, legionista
 Kazimierz Coppieters de Tergonde (1891-1914), żołnierz, legionista
 Romuald Coppieters de Tergonde (1845-1889), ziemianin, przemysłowiec
 Teodor Tergonde (zm. przed 1871), ziemianin